Jeekel kan som auktorsförkortning betyda:

 Casimir Albrecht Willem Jeekel
 C.A.W. Jeekel

Robotskapade auktorsförkortningar